Saint Jean Chrysostome peut faire référence à :

Saint Jean Chrysostome (entre 344 et 354 - 407), un saint catholique, orthodoxe et copte.
Saint-Jean-Chrysostome, une ancienne municipalité du Québec qui est désormais un quartier de la ville de Lévis.
Saint-Jean-Chrysostome, une ancienne municipalité de paroisse du Québec qui fait désormais partie de la municipalité de Saint-Chrysostome.

Voir aussi

Saint-Chrysostome, une municipalité québécoise située dans la région de la Montérégie